

Dynastia Sun (ok. 1700–1500 p.n.e.) 
 Vivasvant
 Manu
 Ikshvaku
 Kukshi
 Vikukshi
 Bana
 Anaranya
 Prithu
 Trishanku
 Dhundumara
 Yuvanashva
 Mandhata
 Dhruvasandhi
 Bharata
 Asita
 Sagara
 Asmanjya
 Amshuman
 Dilip
 Bhagirath
 Kakutstha
 Raghu
 Pravriddha
 Shankana
 Sudarshana
 Agnivarna
 Shigragha
 Maru
 Prashushruka
 Ambarisha
 Nahusa
 Yayati
 Nabhaga
 Aja
 Dashrath
 Ram

Dynastia Puru-Bharata-Kuru-Pandawa (ok. 1700–1026 p.n.e.)

Dynastia Bharata (ok. 1700–1400 p.n.e.) 
 Manu Vaivasvata
 Sudyumna
 Yayati
 Dushyanta
 Bharata
 Bhimanyu
 Sudas
 Rsabha
 Srestha
 Vidura
 Bharata Muni
 Artha-Vinirnayah

Dynastia Puru (ok. 1400–1200 p.n.e.) 
 Puru-rava Aila
 Ayu
 Yayati Nahushya
 Dauhshanti Saudyumni
 Ajamidha
 Riksha
 Trasadasyu
 Samavarana

Dynastia Kuru (ok. 1400–450 p.n.e.) 
 Kuru-Sravana
 Uchchaihsravas Kaupayeya
 Prati sutvana
 Bahlika Pratipeya
 Santanu
 Chitrāngada
 Vichitravirya
 Satyavati
 Dhritarashtra

Dynastia Pandawa (ok. 1200–315 p.n.e.) 
 Yudhishtra
 Parikshita
 Janamejaya
 Korayvya (ok. 600–550 p.n.e.)
 Dhananjaya (ok. 550–500 p.n.e.)
 Ratthapala (ok. 500–450 p.n.e.)
 Ambhi (ok. 320 p.n.e.)
 Poros (ok. 320 p.n.e.)
 Malayketu (ok. 320–316 p.n.e.)

Dynastia Janjua Shahi (VI w. – 1026) 
 Khingala
 Surendra (VII w.)
 Kallar (ok. 890–895)
 Kamaluka (895–921)
 Bhima (921–964)
 Jayapala (964–1001)
 Anandapala (1001–1011)
 Trilochanpala (1011–1022)
 Bhímapála (1022–1026)

Państwo Magadha (ok. 1700 p.n.e. – 550 n.e.)

Dynastia Brihadratha (ok. 1700–799 p.n.e.) 
 Brihadratha
 Jarasandha
 Sahadeva
 Somapi (1678–1618 p.n.e.)
 Srutasravas (1618–1551 p.n.e.)
 Ayutayus (1551–1515 p.n.e.)
 Niramitra (1515–1415 p.n.e.)
 Sukshatra (1415–1407 p.n.e.)
 Brihatkarman (1407–1384 p.n.e.)
 Senajit (1384–1361 p.n.e.)
 Srutanjaya (1361–1321 p.n.e.)
 Vipra (1321–1296 p.n.e.)
 Suchi (1296–1238 p.n.e.)
 Kshemya (1238–1210 p.n.e.)
 Subrata (1210–1150 p.n.e.)
 Dharma (1150–1145 p.n.e.)
 Susuma (1145–1107 p.n.e.)
 Dridhasena (1107–1059 p.n.e.)
 Sumati (1059–1026 p.n.e.)
 Subhala (1026–1004 p.n.e.)
 Sunita (1004–964 p.n.e.)
 Satyajit (964–884 p.n.e.)
 Biswajit (884–849 p.n.e.)
 Ripunjaya (849–799 p.n.e.)

Dynastia Pradyota (799–684 p.n.e.) 
 Pradyota
 Palaka
 Visakhayupa
 Ajaka
 Varttivarddhana

Dynastia Shishunaga (684–424 p.n.e.) 
 Shishunaga (684–644 p.n.e.)
 Kakavarna (644–618 p.n.e.)
 Kshemadharman (618–582 p.n.e.)
 Kshatraujas (582–558 p.n.e.)
 Bimbisara (544–491 p.n.e.)
 Ajatashatru (491–461 p.n.e.)
 Darshaka (od 461 p.n.e.)
 Udayin
 Nandivardhana
 Mahanandin (do 424 p.n.e.)

Dynastia Szakja (ok. 650–500 p.n.e.) 
 Suddhodana Gautama (ok. 600–500 p.n.e.), ojciec Buddy
 Maya (ok. 600–500 p.n.e.), matka Buddy
 Suprahuddha (ok. 600–500 p.n.e.), wujek Buddy

Dynastia Nanda (424–321 p.n.e.) 
 Mahapadma Nanda (od 424 p.n.e.)
 Pandhuka
 Panghupati
 Bhutapala
 Rashtrapala
 Govishanaka
 Dashasidkhaka
 Kaivarta
 Dhana

Dynastia Maurjów (324–184 p.n.e.) 
 Ćandragupta Maurja (324–301 p.n.e.)
 Bindusara Amitraghata (301–273 p.n.e.)
 Aśoka Wielki (273–232 p.n.e.)
 Dasaratha Maurja (232–224 p.n.e.)
 Samprati (224–215 p.n.e.)
 Salisuka (215–202 p.n.e.)
 Devavarman (202–195 p.n.e.)
 Satadhanvan (195–187 p.n.e.)
 Brhadrata (187–184 p.n.e.)

Dynastia Sunga (185–73 p.n.e.) 
 Pusyamitra Sunga (185–149 p.n.e.)
 Agnimitra (149–141 p.n.e.)
 Vasujyeshtha (141–131 p.n.e.)
 Vasumitra (131–124 p.n.e.)
 Andhraka (124–122 p.n.e.)
 Pulindaka (122–119 p.n.e.)
 Ghosha
 Vajramitra
 Bhagabhadra
 Devabhuti (83–73 p.n.e.)

Dynastia Kanva (73–26 p.n.e.) 
 Vasudeva (od 73 p.n.e.)
 nieznani władcy (do 26 p.n.e.)

Dynastia Guptów (ok. 240–550) 
 Sri-Gupta I (ok. 240–290)
 Ghatotkacha (290–305)
 Czandragupta I (305–335)
 Samudragupta (330–370)
 Rama Gupta (370–375)
 Czandragupta II (375–415)
 Kumara Gupta I (415–455)
 Skandagupta (455–467)
 Kumara Gupta II (467–477)
 Buddha Gupta (477–496)
 Czandra Gupta III (496–500)
 Vainya Gupta (500–515)
 Narasimha Gupta (515–530)
 Kumara Gupta III (530–540)
 Wisznu Gupta (ok. 540–550)

Kszatrapowie (35–405)

Dynastia Kszaharata (35–124) 
 Yapirajaya
 Hospises
 Higaraka
 Abhiraka
 Bhumaka
 Nahapana (119–124)

Dynastia Kardamaka (ok. 120–395) 
 Chastana (ok. 120)
 Rudradaman I (ok. 130–150)
 Damajadasri I (170–175)
 Jivadaman (175)
 Rudrasimha I (175–188)
 Isvaradatta (188–191)
 Rudrasimha I (ponownie) (191–197)
 Jivadaman (rponownie) (197–199)
 Rudrasena I (200–222)
 Samghadaman (222–223)
 Damasena (223–232)
 Damajadasri II (232–239)
 Viradaman (234–238)
 Yasodaman I (239)
 Vijayasena (239–250)
 Damajadasri III (251–255)
 Rudrasena II (255–277)
 Visvasimha (277–282)
 Bhartridaman (282–295)
 Visvasena (293–304)
 Rudrasimha II (304–348)
 Yasodaman II (317–332)
 Rudradaman II (332–348)
 Rudrasena III (348–380)
 Simhasena (380–?)
 Rudrasena IV (382–388)
 Rudrasimha III (388–395)

Dynastia Pandya (od ok. 550 p.n.e.)

Wcześni władcy (ok. 550 p.n.e. – 560 n.e.) 
 Kulasekara (ok. 550–450 p.n.e.)
 Nedunj Cheliyan I (Aariyap Padai Kadantha Nedunj Cheliyan)
 Pudappandiyan
 Nedunj Cheliyan II (Pasumpun Pandiyan)
 Mudukudumi Paruvaludhi
 Nedunj Cheliyan III (Talaiyaalanganathu Seruvendra Nedunj Cheliyan)
 Nan Maran
 Maran Valudi
 Musiri Mutriya Cheliyan
 Ukkirap Peruvaludi
 Pandion (pomiędzy 50 p.n.e. a 50 n.e.)

Pierwsze Imperium (560–920) 
 Kadungon 560–590
 Maravarman Avani Culamani 590–620
 Cezhiyan Cendan 620–640
 Arikesari Maravarman Nindraseer Nedumaaran 640–674
 Kochadaiyan Ranadhiran 675–730
 Arikesari Parankusa Maravarman Rajasinga 730–765
 Parantaka Nedunjadaiyan 765–790
 Rasasingan II 790–800
 Varagunan I 800–830
 Sirmara Srivallabha 830–862
 Varaguna II 862–880
 Parantaka Viranarayana 862–905
 Rajasimha III 905–920

Zwierzchnictwo tajskie (920–1216) 
 Sundara Pandya I
 Vira Pandya I
 Vira Pandya II
 Amarabhujanga Tivrakopa
 Jatavarman Sundara Chola Pandya
 Maravarman Vikrama Chola Pandya
 Maravarman Parakrama Chola Pandya
 Jatavarman Chola Pandya
 Srivallabha Manakulachala (1101–1124)
 Maaravaramban Seervallaban (1132–1161)
 Parakrama Pandiyan (1161–1162)
 Kulasekara Pandyan III
 Vira Pandyan III
 Jatavarman Srivallaban (1175–1180)
 Jatavarman Kulasekara Devan (1180–1216)

Drugie Imperium (1216–1345) 
 Maravarman Sundara Pandya (1216–1238)
 Sundaravaramban Kulasekaran II (1238–1240)
 Maaravaramban Sundara Pandiyan II (1241–1251)
 Jatavarman Sundara Pandyan (1251–1268)
 Maaravaramban Kulasekara Pandyan I (1268–1308)
 Sundara Pandyan IV (1309–1327)
 Vira Pandyan IV (1309–1345)

Dynastia Pandalam (od 1345) 
 Raja Rajasekhara (przed 1500)
 Punartham Naal Ravi Varma Thampuran (1950–2002)
 Revathi Nal Rama Varma Raja (od 2002)

Obce dynastie w północno-zachodnich Indiach (538 p.n.e. – 750 n.e.) 
 538–330 p.n.e. Achemenidzi (Persowie)
 326–323 p.n.e. Aleksander Macedoński
 323–321 p.n.e. Seleukos I Nikator
 711–750 Umajjadzi

Państwo Chera (ok. 300 p.n.e. – 1314 n.e.)

Dynastia Chera (ok. 300 p.n.e. – 317 n.e.) 
 Udiyancheralatan
 Antuvancheral
 Imayavaramban Nedun-Cheralatan (56–115)
 Cheran Chenkutuvan (od 115)
 Palyanai Sel-Kelu Kuttuvan (115–130)
 Poraiyan Kadungo (od 115)
 Kalankai-Kanni Narmudi Cheral (115–140)
 Vel-Kelu Kuttuvan (130–185)
 Selvak-Kadungo (131–155)
 Adukotpattu Cheralatan (140–178)
 Kuttuvan Irumporai (178–185)
 Tagadur Erinda Perumcheral (185–201)
 Yanaikat-sey Mantaran Cheral (201–241)
 Ilamcheral Irumporai (241–257)
 Perumkadungo (257–287)
 Ilamkadungo (287–317)
 Kanaikal Irumporai (367–397)

Dynastia Kuleszekhara (825–1314) 
 Rama Varma Kulashekhara (1020–1102)
 Ravi Varma Kulashekhara (ok. 1250–1314)

Dynastia Satavahana (ok. 230 p.n.e. – 199 n.e.) 
 Simuka (ok. 230–207 p.n.e.)
 Kanha (albo Krishna) (207–189 p.n.e.)
 Satakarni I
 Hala (20–24)
 Gautamiputra Satakarni (106–130)
 Vashishtiputra Pulumayi (130–158)
 Vashishtiputra Satakarni (ok. 158–170)
 Sri Yajna Satakarni (ok. 170–199)

Hellenistyczni królowie Baktrii (ok. 250–85 p.n.e.)

Dynastia Diodotosa 
 Diodotos I (ok. 250 p.n.e. – ok. 238 p.n.e.)
 Diodotos II (ok. 238 p.n.e. – ok. 230 p.n.e.)

Dynastia Eutydemosa 
 Eutydemos I (ok. 230 p.n.e. – ok. 200 p.n.e.)
 Demetriusz I (ok. 200–190 p.n.e.)

Linia w Baktrii
 Eutydemos II (ok. 190 p.n.e. – ok. 185 p.n.e.)
 Antymachos I Theos (ok. 185 p.n.e. – ok. 170 p.n.e.)

Linia w Paropamisadae, Arachozji, Gandarze i Pendżabie
 Pantaleon (ok. 190 p.n.e. – ok. 185 p.n.e.)
 Agatokles (ok. 190 p.n.e. – ok. 180 p.n.e.)
 Apollodotos I (ok. 175–160 p.n.e.)
 Antymachos II Nikeforos (160–155 p.n.e.)
 Demetriusz II (155–150 p.n.e.)
 Menander I (150–135 p.n.e.)
 Agatokleja (135–125 p.n.e.)
 Straton I (125–110 p.n.e.)
 Heliokles II (110–100 p.n.e.)
 Polyksenos (ok. 100 p.n.e.)
 Demetriusz III Aniketos (ok. 100 p.n.e.)
 Amyntas (95–90 p.n.e.)
 Peukolaos (ok. 90 p.n.e.)
 Menander II Dikaios (90–85 p.n.e.)
 Archebios (90–85 p.n.e.)

Dynastia Eukratydesa (Baktria i Sogdiana) 
 Eukratydes I (170–ok.145 p.n.e.)
 Platon (ok. 166 p.n.e.)
 Eukratydes II (145–140 p.n.e.)
 Heliokles (ok. 145–130 p.n.e.)

Dynastia Chola (ok. 100–1279) 
 Ilamcetcenni (ok. 100)
 Karikala Chola (ok. 120)
 Nedunkilli (ok. 150)
 Nalankilli (ok. 150)
 Killivalavan (ok. 200)
 Perunarkilli (ok. 300)
 Kocengannan (ok. 220)
 Vijayalaya Chola (848–881)
 Aditya (871–907)
 Parantaka I (907–955)
 Gandaraditya (950–957)
 Arinjaya (956–957)
 Parantaka Chola II (957–970)
 Uttama Chola (973–985)
 Rajaraja Chola I (985–1014)
 Rajendra Chola I (1012–1044)
 Rajadhiraja Chola I (1018–1054)
 Rajendra Chola II (1051–1063)
 Virarajendra Chola (1063–1070)
 Athirajendra Chola (1067–1070)
 Vikkrama Chola (1118–1135)
 Kulotunga Chola II (1133–1150)
 Rajaraja Chola II (1146–1163)
 Rajadiraja Chola II (1163–1178)
 Kulothunga Chola III (1178–1218)
 Rajaraja Chola III (1216–1256)
 Rajendra Chola III (1246–1279)

Dynastie Indo-Scytyjskie (ok. 85 p.n.e. – 45 n.e.)

Północno-zachodnie Indie (ok. 90 p.n.e. – 10 n.e.) 
 Maues (ok. 85–60 p.n.e.)
 Vonones (ok. 75–65 p.n.e.)
 Spalahores (ok. 75–65 p.n.e.)
 Spalarises (ok. 60–57 p.n.e.)
 Azes I (ok. 57–35 p.n.e.)
 Azilises (ok. 57–35 p.n.e.)
 Azes II (ok. 35–12 p.n.e.)
 Zeionises (ok. 10 p.n.e. – 10 n.e.)
 Kharahostes (ok. 10 p.n.e. – 10 n.e.)
 Hajatria
 Liaka Kusuluka
 Kusulaka Patika

Władcy Apracharaja (12 p.n.e. – 45 n.e.) 
 Vijayamitra (12 p.n.e. – 15)
 Itravasu (ok. 20)
 Aspavarma (15–45)

Władcy Mathura (ok. 20 p.n.e. – 20 n.e.) 
 Hagamasha
 Hagana
 Rajuvula (ok. 10)
 Sodasa

Pomniejsi lokalni władcy 
 Bhadrayasha
 Mamvadi
 Arsakes

Władcy Indo-Partyjscy (ok. 21–100) 
 Gondophares I (ok. 21–50)
 Abdagases I (ok. 50–65)
 Satavastres (ok. 60)
 Sarpedones (ok. 70)
 Orthagnes (ok. 70)
 Ubouzanes (ok. 77)
 Gondophares II (ok. 85)
 Abdagases II (ok. 90)
 Pakores (ok. 100)

Królestwo Kuszanów (ok. 1–375) 
 Heraios (ok. 1–30), wódz Kuszanów
 Kujula Kadphises (ok. 30 – ok. 80)
 Vima Takto (ok. 80 – ok. 105)
 Vima Kadphises (ok. 105 – ok. 127) twórca państwa
 Kaniszka I (127 – ok. 147)
 Vāsiszka (ok. 151 – ok. 155)
 Huviszka (ok. 155 – ok. 187)
 Vasudeva I (ok. 191 – po 230)
 Kaniszka II (ok. 226–240)
 Vashiszka (ok. 240–250)
 Kaniszka III (ok. 255–275)
 Vasudeva II (ok. 290–310)
 Vasudeva III
 Vasudeva IV
 Chhu (ok. 310?–325?)
 Shaka I (ok. 325–345)
 Kipunada (ok. 350–375)

Pallawowie (275–882)

Wczesny okres 
 Simha Warman I (275–300 lub 315–345)
 Skanda Warman I (345–355)

Dojrzały okres 
 Wisznugopa (350–355)
 Kumarawisznu I (355–370)
 Skanda Warman II (370–385)
 Wira Warman (385–400)
 Skanda Warman III (400–438)
 Simha Warman II (438–460)
 Skanda Warman IV (460–480)
 Nandi Warman I (480–500)
 Kumarawisznu II (500–520)
 Budda Warman (520–540)
 Kumarawisznu III (540–550)
 Simha Warman III (550–574)

Okres późny 
 Simha Wisznu (537–570)
 Mahendra Warman I (571–630)
 Narasimha Warman (630–668)
 Mahendra Warman II (668–672)
 Parameszwara Warman (672–700)
 Narasimha Warman (Radża Simha) (700–728)
 Parameszwaran II (705–710)
 Nandi Warman II (732–796)
 Thandi Warman (775–825)
 Nandi Warman III (825–869)
 Nirupathungan (869–882)

Kadambowie (345–525) 
 Mayura Sharma (345–365)
 Kangavarma (365–390)
 Bagitarha (390–415)
 Raghu (415–435)
 Kakusthavarma (435–455)
 Santivarma (455–460)
 Mrigeshavarma (460–480)
 Shivamandhativarma (480–485)
 Ravivarma (485–519)
 Harivarma (519–525)

Zachodnia Dynastia Ganga (350–1024) 
 Konganivarma Madhava 350–370
 Madhava II 370–390
 Harivarman 390–410
 Vishnugopa 410–430
 Tadangala Madhava 430–466
 Avinita 466–495
 Durvinita 495–535
 Mushkara 535–585
 Srivikrama 585–635
 Bhuvikarma 635–679
 Shivamara I 679–725
 Sripurusha 725–788
 Shivamara II 788–816
 Rajamalla I 817–853
 Nitimarga Ereganga 853–869
 Rajamalla II 870–907
 Ereyappa Nitimarga II 907–919
 Narasimhadeva 919–925
 Rajamalla III 925–935
 Butuga II 935–960
 Maruladeva 960–963
 Marasimha III 963–974
 Rajamalla IV 974–985
 Rakkasa Ganga 985–1024

Dynastia Ćalukjów (543–1156)

Władcy Badami (543–757) 
 Pulakeśin I (543–566)
 Kirtiwarman I (566–597)
 Mangalesa (597–609)
 Pulakeśin II (609–642)
 Wikramaditja I (655–680)
 Winajaditja (680–696)
 Widźajaditja (696–733)
 Wikramaditja II (733–746)
 Kirtiwarman II (746–757)

Zachodni Ćalukjowie (973–1156) 
 Tailapa Ahawamalla (973–997)
 Satjasraja Iriwabedanga (997–1008)
 Wikramaditja V (1008–1014)
 Ajjana (1014–1015)
 Dźajasimha II (1015–1042)
 Someszwara I (1042–1068)
 Someszwara II (1068–1076)
 Wikramaditja VI (1076–1127)
 Someszwara III (1127–1138)
 Dźagadekamalla (1138–1151)
 Tailapa (1151–1156)
 Someszwara IV (1183–1189)

Państwo Szaszanki (600–625) 
 Szaszanka (600–625), pierwszy władca, który zjednoczył Bengal

Imperium Harszy (606–648) 
 Harsza Vardhana (606–648), zjednoczył całe północne Indie, ostatni niemuzułmański władca w północnych Indiach

Rasztrakutowie (735–982) 
 Dantidurga (735–756)
 Kriszna I (756–774)
 Govinda II (774–780)
 Dhruva Dharavarsha (780–793)
 Govinda III (793–814)
 Amoghavarsha I (814–878)
 Kriszna II Akalavarsha (878–914)
 Indra III (914–929)
 Amoghavarsha II (929–930)
 Govinda IV (930–935)
 Amoghavarsha III (934–939)
 Kriszna III (939–967)
 Khottiga Amoghavarsha (967–972)
 Karka II Amoghhavarsha IV (972–973)
 Indra IV (973–982)

Dynastia Szahi (ok. 890–1026)

Władcy-kapłani (ok. 890–964) 
 Lallija (ok. 890–895)
 Kamaluka (895–921)
 Bhima (921–964)

Władcy-wojownicy (964–1026) 
 Jayapala (964–1001)
 Anandapala (1001–1011)
 Trilochanpala (1011–1022)
 Bhímapála (1022–1026)

Dynastia Parmarów w Malwie (ok. 800–1305) 
 Upendra (ok. 800–818)
 Vairisimha I (818–843)
 Siyaka I (843–893)
 Vakpati (893–918)
 Vairisimha II (918–948)
 Siyaka II (948–974)
 Vakpatiraja (974–995)
 Sindhuraja (995–1010)
 Bhoja I (1010–1055)
 Jayasimha I (1055–1060)
 Udayaditya (1060–1087)
 Lakshmanadeva (1087–1097)
 Naravarman (1097–1134)
 Yasovarman (1134–1142)
 Jayavarman I (1142–1160)
 Vindhyavarman (1160–1193)
 Subhatavarman (1193–1210)
 Arjunavarman I (1210–1218)
 Devapala (1218–1239)
 Jaitugideva (1239–1256)
 Jayavarman II (1256–1269)
 Jayasimha II (1269–1274)
 Arjunavarman II (1274–1283)
 Bhoja II (1283–?)
 Mahlakadeva (?–1305)

Dynastia Seuna Yadavas w Devagiri (850–1334) 
 Dridhaprahara
 Seunachandra 850–874
 Dhadiyappa 874–900
 Bhillama I 900–925
 Vadugi (Vaddiga) 950–974
 Dhadiyappa II 974–975
 Bhillama II 975–1005
 Vesugi I 1005–1020
 Bhillama III 1020–1055
 Vesugi II 1055–1068
 Bhillama III 1068
 Seunachandra II 1068–1085
 Airamadeva 1085–1115
 Singhana I 1115–1145
 Mallugi I 1145–1150
 Amaragangeyya 1150–1160
 Govindaraja 1160
 Amara Mallugi II 1160–1165
 Kaliya Ballala 1165–1173
 Bhillama V 1173–1192
 Jaitugi I 1192–1200
 Singhana II 1200–1247
 Kannara 1247–1261
 Mahadeva 1261–1271
 Amana 1271
 Ramachandra 1271–1312
 Singhana III 1312–1313
 Harapaladeva 1313–1318
 Mallugi III 1318–1334

Państwo Hoysala (1000–1346) 
 Nripa Kama (1000–1045)
 Vinayaditya I (1045–1098)
 Ereyanga (1098–1100)
 Ballala (1100–1108)
 Vishnuvardhana (1108–1142)
 Narasimha I (1142–1173)
 Ballala II (1173–1220)
 Narasimha II (1220–1235)
 Vira Someshwara (1235–1253)
 Narasimha III (1253–1295)
 Ballala III (1295–1342)

Południowa Dynastia Kalachuri (1130–1184) 
 Bijjala II (1130–1167)
 Sovideva (1168–1176)
 Mallugi (1176)
 Sankama (1176–1180)
 Ahavamalla (1180–83)
 Singhana (1183–84)

Sułtanat Delhijski (1206–1526)

Dynastia Niewolnicza (1206–1290) 
 Kutb ud-Din Ajbak (1206–1210)
 Aram Szach (1210–1211)
 Shams-ud-din Iltutmish (1211–1236)
 Rukn-ud-din Firuz (1236)
 Razijja ud-din Sultana (1236–1240)
 Muiz-ud-din Bahram (1240–1242)
 Ala-ud-din Masud (1242–1246)
 Nasir-ud-din Mahmud (1246–1266)
 Ghiyas-ud-din Balban (1266–1286)
 Muiz-ud-din Qaiqabad (1286–1290)

Chaldżiowie (1290–1320) 
 Jalal ud din Firuz Khilji (1290–1296)
 Ala ud din Khilji (1296–1316)
 Qutb ud din Mubarak Szach (1316–1320)

Tughlakowie (1321–1398) 
 Ghijas ud-din Tughlak (1321–1325)
 Muhammad ibn Tughlak (1325–1351)
 Firuz Szah Tughlak (1351–1388)
 Ghijas ud-din Tughlak II (1388–1389)
 Abu Bakr Szach (1389–1390)
 Nasir ud-din Muhammad (1390–1394)
 Mahmud Nasir al-Din (Sułtan Mahmud) (1394–1413)
 Nusrat Szah at Firuzabad

Sajjidowie (1414–1451) 
 Khizr (1414–1421)
 Mubarik II (1421–1434)
 Muhamed IV (1434–1445)
 Alem I (1445–1451)

Dynastia Lodi (1451–1526) 
 Bahlul Chan Lodi (1451–1489)
 Sikandar Lodi (1489–1517)
 Ibrahim Lodi (1517–1526)

Sułtanat Bahmanidów (1322–1527) 
 Ala ud din Bahman Szach (1347–1358)
 Muhammad Szach I (1358–1375)
 Ala ud din Mujahid Szach (1375–1378)
 Daud Szach I (1378)
 Muhammad Szach II (1378–1397)
 Ghiyas ud din Tahmatan Szach (1397)
 Shams ud din Daud Szach II (1397)
 Taj ud din Feroz Szach (1397–1422)
 Shahab ud din Ahmad Szach I (1422–1435)
 Ala ud din Ahmad Szach II (1436–1458)
 Ala ud din Humayun Szach (1458–1461)
 Nizam ud din Ahmad Szach III (1461–1463)
 Shams ud din Muhammad Szach III (1463–1482)
 Mahmud Szach (1482–1518)
 Ahmad Szach IV (1518–1521)
 Ala ud din Szach (1521–1522)
 Waliullah Szach (1522–1524)
 Kalimullah Szach (1524–1527)

Królestwo Widźajanagaru (1336–1660)

Dynastia Sangama (1336–1487) 
 Harihara I (Deva Raya) 1336–1343
 Bukka I (1343–1379)
 Harihara II(1379–1399)
 Bukka II (1399–1406)
 Deva Raya I(1406–1412)
 Vira Vijaya(1412–1419)
 Deva Raya II(1419–1444)
 nieznany władca (1444–1449)
 Mallikarjuna(1452–1465)
 Rajasekhara (1468–1469)
 Virupaksha I(1470–1471)
 Praudha Deva Raya(1476–?)
 Rajasekhara (1479–1480)
 Virupaksha II (1483–1484)
 Rajasekhara (1486–1487)

Dynastia Saluva (1490–1567) 
 Narasimha (od 1490)
 Narasa (Vira Narasimha) (do 1509)
 Krishna Deva (1509–1530)
 Achyuta (1530–1542)
 Sadasiva (1542–1567)

Dynastia Tuluva (1542–1614) 
 Rama (1542–1565)
 Tirumala (1565–1567)
 Tirumala (1567–1575)
 Ranga II (1575–1586)
 Venkata I (1586–1614)

Dynastia Qutb Shahi (1518–1687) 
 Sułtan Quli Qutbl Mulk (1518–1543)
 Jamsheed Quli Qutb Shah (1543–1550)
 Subhan Quli Qutb Shah (1550)
 Ibrahim Quli Qutub Shah (1550–1580)
 Muhammad Quli Qutb Shah (1580–1612)
 Sultan Muhammad Qutb Shah (1612–1626)
 Abdullah Qutb Shah (1626–1672)
 Abul Hasan Qutb Shah (1672–1687)

Sułtanat Malwy (1390–1562)

Goridzi 
 Dilavar Chan Husain (1390–1405)
 Alp Khan Hushang (1405–1435)
 Ghazni Chan Muhamnmad (1435–1436)
 Mas'ud Chan (1436)

Khildżidzi 
 Mahmud Szach I (1436–1469)
 Ghiyath Szach (1469–1500)
 Nasr Szach (1500–1511)
 Mahmud Szach II (1511–1531)

Kwadyrydzi 
 Qadir Szach (1535–1542)

Szaja’atidzi 
 Shaja'at Chan (1555)
 Miyan Bayezid Baz Bahadur (1555–1562)

Sułtanat Gudźaratu (1407–1573)

Muzzafarydzi 
 Muzaffar I (1396/1407–1411)
 Ahmad Szach I (1411–1442)
 Muizz ud-din Muhammad Szach (1442–1451)
 Qutb-ud-Din Ahmad Szach II (1451–1458)
 Abu-l Fath Mahmud (1458–1511)
 Muzaffar II (1511–1526)
 Bahadur Szah (1526–1537)
 Miran Muhammad Szach III (1537)
 Mahmud Szach III (1537–1554)
 Ahmad Szach III (1554–1561)
 Muzaffar Szach III (1561–1573 i 1583)

Imperium Wielkich Mogołów (1526–1857)

Wielcy Mogołowie (1526–1540) 
 Babur (1526–1530)
 Humajun (1530–1540)

Dynastia Suri (1540–1555) 
 Szer Szach Suri (1540–1545)
 Islam Szach Suri (1545–1553)
 Adil Szach (1553–1555)

Wielcy Mogołowie (1555–1857) 
 Humajun (1555–1556)
 Akbar (1556–1605)
 Dżahangir (1605–1627)
 Szahdżahan (1627–1657)
 Murad Baksh (1657)
 Szach Szudża (1657–1658)
 Aurangzeb (1658–1707)
 Azam Szah (1707)
 Kambaksh (1707)
 Bahadur Szach I (1707–1712)
 Azim ush Szan (1712)
 Dżahandar Szach (1712–1713)
 Farrukh Siyar (1713–1719)
 Rafi ad Darajat (1719)
 Rafi ad-Daula (1719)
 Nikusiyar (1719)
 Muhammad Szach (1719–1720)
 Muhammad Ibrahim (1720)
 Muhammad Szah (ponownie) (1720–1748)
 Ahmad Szah Bahadur (1748–1754)
 Alamgir II (1754–1759)
 Szahdżahan III (1760)
 Szach Alam II (1759–1806)
 Akbar Szah II (1806–1837)
 Bahadur Szah Zafar II (1837–1857)

Państwo Maratha (1674–1818) 
 Chhatrapati Shivaji Maharaj (1674–1680)
 Chhatrapati Sambhaji (1680–1688)
 Chhatrapati Rajaram (1688–1700)
 Rajmata Tarabai, regentka (1700–1707)
 Chhatrapati Shivaji II (1700–1714)

Linia w Satarze 
 Chattrapati Shahu Maharaj (1707–1749)
 Rajaram II of Satara (1749–1777)
 Shahu II of Satara (1777–1810)
 Chhatrapati Pratapsinh (1810–1839)

Linia w Kolhapurze 
 Chhatrapati Shivaji II (1700–1714)
 Sambhaji II (1714–1760)
 Rajmata Jijibai, regentka (1760–1773)
 Rajmata Durgabai, regentka (1773–1779)
 Shahu Shivaji II (1762–1813)
 Sambhaji III (1813–1821)
 Shivaji III (1821–1822)
 Shahaji I (1822–1838)
 Shivaji IV (1838–1866)
 Rajaram I (1866–1870)
 rada regencyjna (1870–1894)
 Shivaji V (1871–1883)
 Rajarshi Szahu (1884–1922)
 Rajaram II (1922–1940)
 Indumati Tarabai, regentka (1940–1947)
 Shivaji VI (1941–1946)
 Vikramsinhrao Puar Shahaji II (1947)

Peszwowie 
 Balaji Vishwanath (1713–1720)
 Peshwa Bajirao I (1720–1740)
 Nanasaheb Peshwa Balaji Bajirao (1740–1761)
 Madhavrao Ballal (1761–1772)
 Narayanrao Bajirao (1772–1773)
 Raghunath Rao Bajirao (1773–1774)
 Sawai Madhavrao (1774–1795)
 Baji Rao II (1796–1818)
 Nana Sahib (1857–1858)

Maharadżowie Tańdźawur 
 Venkojirao Bhonsle (Ekoji I) (1676–1684)
 Shahajirao Bhonsle (1684–1712)
 Serfojirao I (1712–1729)
 Tukojirao Bhonsle (1729–1736)
 Venkoji II (Ekoji II) (1636–1737)
 Pratapasimha Bhonsle (r.1737–63)
 Thuljaji II (1763–1787)
 Serfoji II (1787–1793 i 1798–1799)
 Ramaswami Amarasimha Bhonsle (1793–1798)

Władcy Gwalior 
 Ranojirao Scindia
 Jayappa Scindia (?–1755)
 Janakappa I Scindia (1755–1761)
 bezkrólewie (1761–1768)
 Mahadji Shinde (1768–94)
 Daulatrao Scindia (1794–1827)
 Janakappa II Scindia (1827–1843)
 Jayajirao Scindia (1843–1866)
 Madhavrao Scindia II (.1886–1925)
 Jivajirao Scindia (1925–1947)

Ważniejsze państwa muzułmańskie (1707–1856)

Nawabowie Bengalu (1707–1770) 
 Murshid Quli Dżafar Chan (1707–1727)
 Siraj ud din (1727–1739)
 Sarfraz Chan (1739–1740)
 Alivardi Chan (1740–1756)
 Siraj Ud Daulah (1756–1757)
 Mir Dżafar (1757–1760)
 Mir Qasim (1760–1763)
 Mir Dżafar (1763–1765)
 Najm ud Daulah (1765–1766)
 Saif ud Daulah (1766–1770)

Nawabowie Awadh (1722–1856) 
 Saadat Chan (1722–1739)
 Safdar Jang (1739–1754)
 Shuja-Ud-Daulah (1754–1775)
 Asaf-Ud-Daula (1775–1797)
 Nawab Wazir Ali Szach (1797–1798)
 Sadat Ali Khan (1798–1814)
 Ghaziuddin Haider (1814–1827)
 Nasiruddin Haider (1827–1837)
 Muhammad Ali Szach (1837–1842)
 Amjad Ali Szach (1842–1847)
 Wajid Ali Szach (1847–1856)

Nizamowie Hajdarabadu (1720–1948) 
 Qamar-ud-din Khan, Asif Jah I (1720–1748)
 Nasir Jang Mir Ahmad(1748–1750)
 Muhyi ad-Din Muzaffar Jang Hidayat (1750–1751)
 Asaf ad-Dawlah Mir Ali Salabat Jang (1751–1762)
 Ali Khan Asaf Jah II (1762–1803)
 Mir Akbar Ali Khan Asif Jah III (1803–1829)
 Nasir-ud-dawlah, Asif Jah IV (1829–1857)
 Afzal ad-Dawlah, Asaf Jah V (1857–1869)
 Mahbub Ali Khan, Asif Jah VI (1869–1911)
 Osman Ali Khan, Asif Jah VII (1911–1948)

Królestwo Mysoru (1399–1950)

Dynastia Wodejarów (1399–1782) 
 Yaduraya (1399–1423)
 Hiriya Bettada Chamaraja Wodejar I (1423–1459)
 Thimmaraja Wodeyar I (1459–1478)
 Hiriya Chamaraja Wodejar II (1478–1513)
 Hiriya bettada Chamaraja III Wodejar (1513–1553)
 Thimmaraja Wodejar II (1553–1572)
 Bola Chamaraja Wodejar IV (1572–1576)
 Bettada Devaraja Wodejar (1576–1578)
 Raja Wodeyar I (1578–1617)
 Chamaraja Wodejar V (1617–1637)
 Raja II Wodejar (1637–1638)
 Ranadhira Kantheerava Narasaraja Wodejar I (1638–1659)
 Dodda Devaraja Wodejar (1659–1673)
 Chikka Devaraja Wodejar (1673–1704)
 Kantheerava Narasaraja Wodejar II (1704–1714)
 Dodda Krishnaraja Wodejar (1714–1732)
 Chamaraja Wodejar VI (1732–1734)
 (Immadi) Krishnaraja II Wodejar (1734–1766)
 Nanajaraja Wodejar (1766–1770)
 Bettada Chamaraja Wodejar VII(1770–1776)
 Khasa Chamaraja Wodejar VIII (1766–1782)

Muzułmańscy władcy Mysoru (1766–1799) 
 Hyder Ali (1766–1782)
 Tipu Sultan (1782–1799)

Dynastia Wodejarów (1799–1950) 
 Mummudi Krishnaraja III Wodejar (1799–1868)
 Chamaraja Wodejar IX (1868–1894)
 Nalvadi Krizhnaraja Wodejar IV (1894–1940)
 Jayachamaraja Wodeyar Bahadur (1940–1950)

Państwo Sikhów (1801–1849) 
 Maharaja Ranjit Singh (1801–1839)
 Kharak Singh (1839–1840)
 Nau Nihal Singh (1840)
 Sher Singh (1840–1843)
 Duleep Singh (1843–1893)

Maharadżowie Koczinu (VII wiek – 1964) 
 Veerakerala Varma (pierwszy władca w VII wieku)
 Unniraman Koyikal I (?–1503)
 Unniraman Koyikal II (1503–1537)
 Veera Kerala Varma (1537–1565)
 Keshava Rama Varma (1565–1601)
 Veera Kerala Varma (1601–1615)
 Ravi Varma (1615–1624)
 Veera Kerala Varma (1624–1637)
 Godavarma (1637–1645)
 Veerarayira Varma (1645–1646)
 Veera Kerala Varma (1646–1650)
 Rama Varma (1650–1656)
 Rani Gangadharalakshmi (1656–1658)
 Rama Varma (1658–1662)
 Goda Varma (1662–1663)
 Veera Kerala Varma(1663–1687)
 Rama Varma (1687–1693)
 Ravi Varma (1693–1697)
 Rama Varma (1697–1701)
 Rama Varma (1701–1721)
 Ravi Varma (1721–1731)
 Rama Varma (1731–1746)
 Veera Kerala Varma (1746–1749)
 Rama Varma (1749–1760)
 Veera Kerala Varma (1760–1775)
 Rama Varma (1775–1790)
 Shaktan Thampuran (1790–1805)
 Rama Varma (1805–1809) – Vellarapalli-yil Theepetta Thampuran
 Veera Kerala Varma (1809–1828) – Karkidaka Maasathil Theepetta Thampuran
 Rama Varma (1828–1837) – Thulam-Maasathil Theepett1a Thampuran
 Rama Varma (1837–1844) – Edava-Maasathil Theepett1a Thampuran
 Rama Varma (1844–1851) – Thrishur-il Theepetta Thampuran
 Veera Kerala Varma (1851–1853) – Kashi-yil Theepetta Thampuran
 Ravi Varma (1853–1864) – Makara Maasathil Theepetta Thampuran
 Rama Varma (1864–1888) – Mithuna Maasathil Theepetta Thampuran
 Kerala Varma (1888–1895) – Chingam Maasathil Theepetta Thampuran
 Rama Varma (1895–1914) – Rajarshi
 Rama Varma (1914–1932) – Madrasil Theepetta Thampuran
 Rama Varma (1932–1941) – Dhaarmika Chakravarthi Chowara-yil Theepetta Thampuran
 Kerala Varma (1941–1943) – Midukkan
 Ravi Varma (1943–1946) – Kunjappan Thampuran
 Kerala Varma (1946–1948) – Ikya-Keralam Thampuran
 Rama Varma (1948–1964) – Pareekshit Thampuran

Maharadżowie Kaszmiru (1846–1949) 
 Gulab Singh (1846–1857)
 Rambir Singh (1857–1885)
 Partab Singh (1885–1925)
 Hari Singh (1925–1949)

Brytyjscy cesarze Indii (1877–1947)

Dynastia hanowerska

Dynastia Koburgów (od 1917 Windsorów)

Dominium Indii (1947–1950)

Dynastia Windsorów

Dominium Pakistanu (1947–1956)

Dynastia Windsorów

Przypisy

Bibliografia 
 Władcy Indii w portalu rulers.org